Toto je seznam dílů seriálu Děrevnja durakov. Ukrajinská televizní groteska Děrevnja durakov byla premiérově vysílána v letech 1996 až 2001 stanicí Kalambur.

Seznam dílů

Externí odkazy 
  Seznam dílů na ViSioNarY.ru

Děrevnja durakov